Пляс, Шарль-Филипп
 Пляска

См. также 
 Пляска (значения)